Râul Crivăț se poate referi la:

 Râul Crivăț, Ialomița
 Râul Crivăț, Firiza

Vezi și 
 Crivăț (dezambiguizare)

Toponime românești